

Lugares do Brasil 
 Araçás - município do estado da Bahia.
 Nova Araçá - município do estado do Rio Grande do Sul.
 Cemitério do Araçá - cemitério localizado na cidade de São Paulo

Plantas 
Araçá, araçareiro, araçazeiro e araçoeiro  são as designações vulgares de várias plantas frutíferas:

 Do género Campomanesia
 Campomanesia acida, araçá-do-pará.
 Campomanesia pubescens, araçá-congonha.
 Do género Myrcia
 Do gênero Posoqueria
 Posoqueria latifolia, araçá-da-praia
 Do género Psidium:
 Psidium acutangulum araçá-pera.
 Psidium albidum, araçá-branco ou araçá-cotão.
 Psidium cattleianum, araçá-rosa, araçá-da-praia, araçá-de-comer, araçá-de-coroa, araçá-vermelho.
 Psidium cinereum, araçá-cinzento.

 Psidium mccooner, araçá-laranja.

 O Psidium mccooner, mais conhecido como araçá-laranja é abundante no sertão pernambucano e na mata-sul do estado, é um fruto com um sabor adocicado e um pouco ácido, bastante utilizado para fazer geleias e comportas. Alguns moradores alegam que o fruto é muito eficaz no combate à verminoses e manchas na pele. Vitaminas encontradas no fruto: A, D, B e E. Segundo o pesquisador Laurius Mccooner, os moradores em parte estão certos, já que segundo o resultado de sua pesquisa, foi comprovado que o fruto contém substâncias para combater verminoses. O arbusto do araçá-laranja atinge no máximo 3 metros de altura, o que torna fácil para colher os frutos.
 O Psidium Laurius, araçá-pintado
 O Psidium Laurius, popularmente conhecido como araçá-pintado recebe este nome devido a pintas pretas ao redor do fruto, bastante rico em vitaminas A e C, é um fruto com um sabor adocicado semelhante ao da goiaba. É um fruto abundante no verão encontrado nas áreas da caatinga. Alguns moradores tentando explicar o porquê das pintas pretas, afirmam que o responsável por isso, é um besouro que deposita seus ovos no fruto, o que foi desmentido já que, as manchas são apenas superficiais mostrando que não tem como haver larvas do besouro dentro da fruta, além do mais as manchas não interferem em seu sabor, sendo assim uma característica própria. O pé de araçá-pintado atinge no máximo 2 metros de altura, tendo os seus galhos retorcidos.
 Psidium firmum, araçá-do-cerrado.
 Psidium guajava, araçá-mirim ou goiaba.
 Psidium guineense, araçá-do-campo, araçá-de-anta, goiaba-de-anta.
 Psidium incanescens, araçá-de-minas, araçá-de-são-paulo, araçá-felpudo.
 Psidium myrtoides, araçá-roxo.
 Psidium rufum, araçá-cagão.
 Psidium salutare, araçá-rasteiro.
 Do gênero Terminalia:
 Terminalia kuhlmannii, araçá-d'água.

Outras espécies 
 Araçá-do-brejo
 Araçá-do-mato
 Araçá-guaçu
 Araçá-pedra

Arte 
 Araçá Azul, álbum de Caetano Veloso